Украинская Премьер-лига 2010/2011 — 20-й Чемпионат Украины по футболу. Начался 9 июля 2010 года матчем «Заря» — «Севастополь». Последние матчи прошли 21 мая 2011 года.

Регламент 
Команды, занявшие 15 и 16 места по итогам чемпионата, покинули Премьер-лигу и перешли в Первую лигу.

В случае равенства очков у двух или более числа команд, для распределения мест используются
показатели в виде:
 количества общих побед во всех матчах
 разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 числа забитых мячей во всех матчах
 результаты личных встреч (число очков, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде).

В случае равенства очков у первых двух команд итоговые места распределятся через «золотой матч».

Участники 
В Украинской Премьер-лиге в 2010/11 годах приняли участие 16 команд.

По итогам сезона 2009/10 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Черноморец» — 15-е место в турнирной таблице (24 очков)
 «Закарпатье» — 16-е место в турнирной таблице (19 очков)

Из Первой лиги 2009/10 квалифицировались футбольные клубы:
 «Севастополь» — 1-е место в турнирной таблице (76 очков)
 «Волынь» — 2-е место в турнирной таблице (74 очка)

Региональное распределение

Техническое оснащение команд 

* До 2011 года (первая половина чемпионата 2010—2011) спонсором Севастополя был Lotto. 
** До 2011 года (первая половина чемпионата 2010—2011) спонсором Ильичёвца был Adidas.

Составы

Тренерские изменения 

*Приставка «и.о» фигурировала возле фамилии Петрова лишь из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии

Распределение мест по итогам турнира 
Победитель чемпионата начнёт своё выступление в Лиге чемпионов сезона 2011/12 с группового этапа. Команда, занявшая второе место — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 3, 4 и 5 места, а также победитель кубка примут участие в Лиге Европы 2011/12, с раунда плей-офф (4-го квалификационного раунда) и с 3-го квалификационного раунда соответственно. Команды, занявшие последние два места, отправятся в Первую лигу.

Результаты матчей

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

Примечание: в связи с тем, что финалисты кубка Украины заранее обеспечили себе участие в еврокубках, произошли изменения заявки Украины в Лигу Европы 2011—2012.

Лидеры чемпионата

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+9):
 31/10/2010 «Динамо» (Киев) — «Ильичёвец» (Мариуполь) 9:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 10/07/2010 «Волынь» (Луцк) — «Ворскла» (Полтава) 0:4
 13/11/2010 «Ильичёвец» (Мариуполь) — «Ворскла» (Полтава) 2:6
 24/07/2010 «Ильичёвец» (Мариуполь) — «Днепр» (Днепропетровск) 1:5
 04/03/2011 «Металлург» (Запорожье) — «Ильичёвец» (Мариуполь) 0:4
 30/04/2011 «Металлург» (Донецк) — «Арсенал» (Киев) 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 31/10/2010 «Динамо» (Киев) — «Ильичёвец» (Мариуполь) 9:0

Статистика игроков

Бомбардиры 

В скобках указаны голы с пенальти

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 
По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Виктор Швецов

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Статистика чемпионата

Общая статистика

Таблица посещаемости команд

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Другие факты 
 «Оболонь» стала единственной командой, не проигравшей «гигантам украинского футбола» «Динамо» и «Шахтёру», причём, набранные в этих встречах 10 очков из 12, помогли ей удержаться в лиге. Подобное случалось в последний раз в сезоне 1998/99, когда команда «Карпаты» также не проиграла этим клубам (но заняла тогда 4-е место), дважды победив дома и дважды сыграв вничью на выезде.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2010/2011 на официальном сайте Премьер-лиги
 Премьер-лига 2010/2011 на официальном сайте ФФУ
 Премьер-лига 2010/2011 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2010/2011 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2010/2011 на wildstat.ru
 Сезон 2010/2011 на allplayers.in.ua
 Статистика премьер-лиги 2010/2011 на stat-football.com
 Чемпионат Украины (Высшая лига), рейтинг посещаемости

2010/2011
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
Футбол на Украине в сезоне 2010/2011